El nombre de Pedro González de Mendoza puede aludir a alguna de las siguientes personas:

 Pedro González de Mendoza (c. 1340-1385). Fue señor de Hita y Buitrago, mayordomo mayor del rey Juan I de Castilla, guarda mayor del rey Pedro I, adelantado mayor de Castilla y merino mayor de Álava. 
 Pedro González de Mendoza (1428-1495). Prelado castellano que llegó a ser arzobispo de Toledo y de Sevilla y cardenal.
 Pedro González de Mendoza (1570-1639). Prelado español que llegó a ser obispo de Sigüenza y arzobispo de Granada y de Zaragoza.